Тиса може бити:

 Тиса, ријека
 Тиса (Усти на Лаби), насеље у округу Усти на Лаби, Устечки крај, Чешка Република
 Тиса (род), биљни род
 Тиса (Марамуреш), Румунија